Strada statale 98 – strada statale polacca
 Strada statale 98 Andriese-Coratina